Старая Татарская (Старо-Татарская) слобода — одна из исторических частей и комплексных достопримечательностей в центре Казани, в южной части Вахитовского района города. Слобода в целом вытянута с северо-запада на юго-восток и расположена между озером Нижний Кабан и каналом-протоком Булак (соединял Казанку и озёра Кабан) на востоке, путями южного внутригородского железнодорожного хода на западе, Центральным рынком на севере и площадью Вахитова на юге. Слобода условно имеет три исторические части: северную — деловую, центральную — культурно-жилую, южную — промышленную. Осевой для слободы улицей является улица Тукая. Северную и центральную части слободы разделяет проспект Татарстан, проложенный в советский период. В центре слободы находится Юнусовская площадь.

В силу исторических причин до 1917 года Казань имела две выраженные части городской застройки, отражающие развитие двух главных городских национальных культур. Русская часть Казани (которая в свою очередь делилась на аристократическую часть — в районе улицы Карла Маркса, купеческую — в центре, и утраченный квартал с менее представительными домами в районе улицы Федосеевской) находилась в верхней части Казани, на территории Бауманского, Вахитовского и Советского районов. В районе озера Нижний Кабан и за каналом-протоком Булак, куда за посадскую стену были переселены в XVI в. лояльные казанцы после завоевания города Иваном Грозным, в XVII—XVIII вв. сформировался уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры, где без преувеличения каждый дом связан с выдающимися для татарской истории и культуры именами.

Юго-западнее от этой слободы существует также Новая Татарская (Ново-Татарская) слобода — место поселения татарского рабочего и ремесленного населения, а также бывших и действующих предприятий промышленности и транспорта, имеющая меньшую архитектурно-культурную ценность.

История 

Ядро Старой Татарской слободы находится за протоком Булак, где ещё до покорения города Иваном Грозным находился «Царев луг» и деревня Кураиш (впоследствии Кураишева слобода) с каменной Отучевой мечетью. Особенно бурное развитие и застройка слободы начались после визита в Казань в 1767 году императрицы Екатерины II, когда она лично сняла все прежние ограничения строить каменные мечети и татарские общественные здания, а также в связи с её историческим указом 1773 года «О терпимости всех вероисповеданий». К концу XIX века крупный ансамбль Старой Татарской слободы сложился в районе улиц Московская (бывш. Кирова), Нариманова, Марджани (бывш. Комсомольская), Сары Садыковой (бывш. южная часть Нариманова), Г.Камала, Ахтямова. Наиболее ценная историческая застройка находится в районе улиц Московская-Марджани до ул. С.Садыковой (с востока на запад) и от ул. Г.Камала до ул. Ахтямова (с севера на юг). Осевая для всей слободы улица Тукая (Тихвинская и Екатерининская до 1917 года) была застроена особняками татарских промышленников, предпринимателей и духовенства.

Центром северной части слободы и её торговым кварталом, что свойственно всем восточным городам, был Сенной базар (ныне частично сквер Труда) и Сенная мечеть (ныне мечеть Нурулла) в его центре (ул. Парижской Коммуны и Татарстан). Вокруг мечети группировались гостиничные («Булгар», «Амур») и торговые здания, купеческие лавки.

Центральная часть слободы складывается из застройки левого берега озера Кабан и улиц К. Насыри, Г. Тукая, С.Садыковой, ядром этой части является перекресток улиц Г. Тукая и Ф. Карима, образующий небольшую Юнусовскую площадь, которая была общественным центром слободы в годы революций. Площадь окружали дома татарских купцов и фабрикантов — Б. Апанаева, В. Ибрагимова, С. Бахтеева, М. Мустакимова, Алкиных. Жемчужины южной части слободы — мечеть Марджани, Бурнаевская, Голубая.

Улица Каюма Насыри первоначально называлась Захарьевской. Такое название она получила от находившейся на конце улице церкви «Захарии и Елизаветы», разобранной в 1925 году. В 1930 году улица была переименована в честь татарского ученого-энциклопедиста Каюма Насыри. В 2013 году, после проведения реставрационных работ, улица стала пешеходной.

В южной части слободы были размещены крупнейшие промышленные предприятия своего времени — мыловаренно-химический завод (ныне «Нефис-косметикс») и пивной завод Петцольда (ныне — «Красный Восток»-«Солодовпиво»). В советское время к ним добавились заводы «Радиоприбор», КМИЗ, «Мединструмент», фабрика «Аромат» и другие производства.

В советский период, а также частично после него, небольшие деревянные дома и здания, не имеющие архитектурно-исторической ценности, в слободе (особенно на западе её центральной части и у улицы Татарстан) были снесены и застроены многоэтажными жилыми домами («хрущевками» и «брежневками»). В то же время в слободе сохранилось до настоящего времени настолько много примечательных зданий, что это позволяет ей оставаться комплексной достопримечательностью, предметом гордости горожан и обязательного посещения гостей города и туристов. В 1992 году слобода получила статус архитектурно-исторической заповедной территории.

Северная часть слободы входила в состав Бауманского (ныне Вахитовского) района города, центральная и южная — Приволжского, являясь его северным территориальным аппендиксом. В середине 1990-х — начале 2000-х гг. на жилой территории центральной и южной части слободы была учреждена особая префектура с отдельной администрацией Старо-Татарская слобода, которая в ходе муниципальной реформы позже была упразднена с передачей её территории в состав Вахитовского района как одного из других его учётных жилых комплексов. Таким образом, в состав Вахитовского района входит практически вся слобода, за исключением территорий промышленных предприятий на её юге.

В годы подготовки города к празднованию тысячелетия города в 2005 г. многие здания в слободе были отреставрированы. Согласно генеральному плану, предусматривается дальнейшая реновация Старо-Татарской и Ново-Татарской слобод с сохранением исторического облика первой и перестройкой второй.

В феврале 2012 года в рамках государственно-частного партнерства с Мэрией Казани для совместной деятельности по развитию казанской агломерации и восстановлению и реконструкции исторического центра города начата масштабная реставрация к проводимой в городе Универсиаде 2013 года большого количества памятников архитектуры слободы, принадлежащих и переданных Инвестиционной группе компаний ASG

Объекты

Архитектурный ансамбль Старой Татарской слободы 
 Особняки татарских промышленников, купцов, духовенства и интеллигенции:

 дом Шамиля, ул. Г.Тукая, 74 (пл. Юнусовская)
 дом Юнусовых-Апанаевых, ул. Г.Тукая, 67/14
 дом Апанаева, классицизм, ул. К.Насыри, 37
 дом Апанаевых, барокко, ул. Сафьян, 5
 Усадьба Юнусовых, на углу улиц Габдуллы Тукая и Сафьян, дом 81/9
 дом Вали, классицизм
 дом Кушаева, классицизм, ул. К.Насыри, 5
 дом Муллина, классицизм, ул. К.Насыри, 13
 дом Мусина, ул. Нариманова, 56
 дом купца С. С. Хайбуллина (дом, в котором проживал Г. Камал), ул. Нариманова, 48
 дом Каримова
 дом Марджани, ул. К.Насыри, 11
 дом Беркутова
 дом Шамсутдинова
 дом В. Ибрагимова
 дом Г. Галеева
 Дом Шакир-солдата, ул. Г.Тукая, 16
 дом Г. Сабитова, эклектика, ул. Г.Тукая 31
 дом Сафиуллы-хазрета, ул. Г.Тукая, 57
 дом Ш. Юсупова
 дом Хусаиновых, классицизм
 усадьба Сайдашева, ул. Нариманова, 63
 Дом Каюма Насыри, ул. Парижской Коммуны, 35 (воссоздан вместо утраченного)
 Усадьба Бурнаевых, ул. Габдуллы Тукая, дома 83, 85.
 Общественные здания

 Восточный клуб, ул. Татарстан, 8
 Татарская учительская школа, классицизм, ул. Г.Тукая, 73 (пл. Юнусовская)

 Медресе

 медресе «Мухаммадия», ул. Г.Тукая
 медресе «Марджания», ул. Султанова, 4
 медресе «Музаффария»

 Мечети

 Султановская мечеть (Усмановская), ул. Г.Тукая, 14
 Марджани (Юнусовская), барокко, ул. К.Насыри, 17
 Апанаевская (Галеевская), ул. К.Насыри, 27
 Голубая, классицизм, ул. Нариманова, 28/19
 Галеевская, ул. Г.Тукая, 40/22
 Бурнаевская, ул. Ахтямова, 7
 Сенная (соборная), ул. Московская, 74/15
 Рафиковская мечеть, ул. Февральская, 9

 Церкви 
 Тихвинская церковь

 Гостиницы

 «Булгар», ул. Татарстан, 59/14 (утрачена; на этом месте сооружено здание, частично воспроизводящее элементы исторического)
 «Амур», ул. Московская, 70
 «Апанаевские номера», ул. Московская, 60
 «Караван-сарай»

 Типография Каримовых, Парижской коммуны, 18-20

 Торговые лавки Сенного базара и площади, угол ул. Московская и Парижской коммуны

Восточный базар на пересечении улиц К.Насыри и Ф.Карима

 Юнусовская площадь, перекресток ул. Г.Тукая и Ф. Карима

Прочее 
Почти в слободе, на её границе у центра города, находится Татарский театр имени Камала. В центре слободы в Доме Шамиля действует Литературный музей Габдуллы Тукая, неподалёку находится ДК меховщиков. В северной части слободы рядом с центральным рынком расположена одна из двух основных площадок негосударственного казанского Института экономики, управления и права (ИЭУП) (четыре корпуса, включая главный). Также в центральной части слободы находится небольшой негосударственный Казанский институт финансов, экономики и информатики (КИФЭИ). Рядом с мечетью Марджани действует Казанский исламский колледж, рядом с Центральным рынком — медресе «Мухаммадия».

Местами отдыха в слободе являются площадь театра имени Камала и прилегающая улица-набережная Марджани с благоустроенными берегами озера Нижний Кабан, Парк Тинчурина с общегородским книжно-медийным воскресным «блошиным рынком», а также развлекательный комплекс «Булгар» на углу улиц Нариманова и Парижской Коммуны.

В слободе действуют вышеназванные и другие промышленные предприятия.

На территории слободы находится большой торговый комплекс-квартал в составе Центрального (ранее — Колхозного) рынка и соседствующих вещевых и прочих рынков.

Основным общественным транспортом в слободе исторически были извозчики, барабусы (оригинальное местное транспортное средство) и линии казанской конки, а затем трамвая. В конце XIX — начале XX в. трамвайные линии действовали на нынешних улицах Татарстан, Тукая, Московская, Нариманова, Лево-Булачная. В первой половине XX в. трамвай на Нариманова и Булаке был убран. Во второй половине XX в. у трамвая появилась внутриквартальная конечная разворотная однопутная петля по улицам К.Насыри и Ф.Карима, а троллейбус заменил трамвай на Московской и также был пущен по улице Татарстан. В начале XXI в. трамвайное движение было ликвидировано на разворотной петле и на улице Татарстан восточнее улицы Тукая. В слободе по улицам Татарстан, Московская, Тукая, Сайдашева, Камиля Якуба также действует несколько маршрутов автобуса.

На южном внутригородском железнодорожном ходе есть станция пригородных электропоездов, а также приёма-отправки грузовых составов для промышленных предприятий «Вахитово».

Галерея

См. также 
 Новая Татарская слобода
 Татарская слобода Москвы
 Татарская слобода Санкт-Петербурга
 Татарская слобода Томска
 Татарская слобода Алма-Аты
 Православные храмы Казани

Примечания

Литература

Ссылки 
 Префектура «Старый город»
 inkazan.ru // Прогулки по Казани: новая Старо-Татарская слобода
 Историко-культурная заповедная территория «Старо-Татарская слобода» («Иске-Татар бистэсе»)
 kazan2013.ru // Старо-татарская слобода 
 Мечети Старотатарской слободы
 http://www.photokzn.ru // История: Старо-татарская слобода или «Казанская Рублевка» 
 

Исторические местности Казани
Достопримечательности Казани
Микрорайоны Казани
Приволжский район Казани
Вахитовский район Казани